Miguel Alfonso Torres Morales (* 1980 in Arequipa, Peru) ist ein peruanisch-deutscher Autor. Er besuchte die Deutsche Schule in Lima und erlernte dort die deutsche Sprache. Nach seinem Abschluss studierte er in Bonn Philosophie, Germanistik und Romanistik.

Bücher 
Am 29. April 2022 veröffentlichte er zusammen mit dem Verlag Königshausen & Neumann, sein erstes Buch  La maravilla de la vida, daraufhin folgten noch die Bücher  Historia del Olvido , Fuga de amor, El Libro de Mal de Amor,  Arte de Renacer,  Tratado contra la guerra, Arte infinitivo de Olvidar. Seine Dissertation „Systemtheorie, Diskurstheorie und das Recht der Transzendentalphilosophie“ wurde wieder aufgelegt. Alle Bücher wurden zusammen mit dem Königshausen & Neumann Verlag Veröffentlicht. La maravilla de la vida ist in mehr als 80 Auflagen erschienen. Seine Lyrik kann als sehr einfühlsam und wuchtig eingestuft werden.

Karriere 
Nach seinem Universitätsabschluss unterrichtete er unter anderem Deutsch an seiner alten Schule und für das Goethe-Institut in Lima. Seine Lehrjahre vollendete er mit der Lehrerausbildung am Studienseminar II in Hannover. Seit 2003 arbeitet er als Lehrer in Niedersachsen. Im Moment arbeitet Miguel Torres Morales als Philosophie-, Deutsch- und Spanischlehrer. Zudem bespricht er auf seinem YouTube-Kanal literarische und philosophische Themen auf Deutsch und auf Spanisch.

Links 
 Ulla Heyne: Torres Morales aus Scheeßel veröffentlicht Gedichtband mit Veersen auf Verse auf Spanisch und Deutsch. Kreiszeitung, 21. Juni 2021.

Autor
Deutscher
Peruaner
Geboren 1980
Mann